Osoby o nazwisku Möller:
 Andreas Möller – piłkarz niemiecki
 Anton Möller – malarz gdański
 Bartłomiej Möller – jezuita, superior w Świętej Lipce, budowniczy sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce
 Frank Möller – wschodnioniemiecki, a potem niemiecki judoka, dwukrotny olimpijczyk
 Frans Möller – szwedzki pływak, olimpijczyk z Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii
 David Möller – saneczkarz niemiecki
 Erich Möller – niemiecki kolarz torowy i szosowy, trzykrotny medalista torowych mistrzostw świata
 Friedrich Alfred Möller – niemiecki botanik i mykolog
 Fritz Möller – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Gert Möller – szwedzki lekkoatleta, płotkarz, halowy mistrz Europy z 1974
 Gösta Möller – szwedzki lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich, uczestnik igrzysk olimpijskich
 Hermann Möller – duński językoznawca, profesor Uniwersytetu Kopenhaskiego
 Irmgard Möller – niemiecka członkini Frakcji Czerwonej Armii (RAF)
 Ivan Möller – szwedzki lekkoatleta (sprinter i płotkarz), wicemistrz olimpijski z 1912
 Jan Möller – szwedzki piłkarz
 Kurt Möller – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Malte Möller – szwedzki zapaśnik walczący w stylu klasycznym. Olimpijczyk z Londynu 1948, gdzie zajął czwarte miejsce w kategorii do 52 kg
 Oscar Möller – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji, olimpijczyk
 Ralf Möller – niemiecki kulturysta i aktor
 Silke Möller – wschodnioniemiecka sprinterka
 Steffen Möller – niemiecki aktor i kabareciarz, mieszkający i występujący w Polsce

Zobacz też 
 Moeller
 Müller